Martinenghi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Martinenghi (1894–1944), italienischer Mittelstrecken-, Langstrecken- und Hindernisläufer
 Italo Martinenghi (1930–2008) italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Nicolò Martinenghi (* 1999), italienischer Schwimmer